Ljusnan kan syfta på:

 Ljusnan – en älv i Härjedalen och Hälsingland
 Ljusnan (Värmland) – en älv i Värmland
 Ljusnan (tidning) – en dagstidning för södra Hälsingland
 Sulfit AB Ljusnan – ett tidigare företag med papperstillverkning i Vallvik
 Ljusnans kontrakt – ett tidigare kontrakt i Uppsala stift –2004
 Ljusnans pastorat –  ett pastorat inom Svenska kyrkan i Hälsinglands norra kontrakt av Uppsala stift 2017–